Ровичи има више значења:

 Ровичи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ровичи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику